Die Forexx Dutch Open 2007 fanden vom 28. August bis 2. September 2007 in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie 2 Star. Es war mit 20.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 43.500 US-Dollar. 

Den Titel bei den Herren gewann David Palmer, der im Finale Laurens Jan Anjema mit 15:13, 1:11, 13:15, 11:1 und 11:6 bezwang. Nicol David gewann bei den Damen das Turnier zum zweiten Mal in Folge, nachdem sie im Endspiel Rachael Grinham mit 9:4, 9:1 und 9:6 besiegte. Während Palmer den 21. Titel seiner Profikarriere gewann, war es für David der 22. Titelgewinn auf der World Tour.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden jeweils gesetzt. Per Wildcard erhielten Tom Hoevenaars bei den Herren und Margriet Huisman bei den Damen je einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2007
PSA World Tour 2007/08
WSA World Tour 2007/08
Squashturnier in Amsterdam